Chiesa del Buon Pastore a Brescia
 Chiesa del Buon Pastore a Messina